Kvass är ett medelstort fiskefartyg som förvarar levande fångst (fisk) midskepps i en eller flera sumpar. Sumpen står i förbindelse med sjön/havet genom en mängd hål i bordläggningen.

Fartygstyper